Prva makedonska fudbałska liga 2010/2011 była 19. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 31 lipca 2010 do 28 maja 2011 rozegrały 33 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Renova Džepčište.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Shkëndija Tetovo.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Napredok Kičevo wygrał 2:0 mecz z Tikveš Kawadarci z trzecią drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Czwarta drużyna Vtora Liga Miravci wygrała 4:1 mecz z Skopje o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2010/2011 - rsssf
 Prva liga 2010/2011 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2010 w Macedonii
2011 w Macedonii